

Geografia 
 Cile
 Tierra Amarilla – comune della Provincia di Copiapó, Regione di Atacama

 Stati Uniti d'America
 Tierra Amarilla – capoluogo della Contea di Rio Arriba, Nuovo Messico